Прихожан — фамилия:

 Прихожан, Анна Михайловна (1946—2015) — советская учёный-психолог, дочь В. А. Прихожана.
 Прихожан, Михаил Александрович (1910—1976) — советский инженер-строитель.

См. также 
 Прихожане